Термин "Объёмный КПД" может означать:

 Объёмный КПД в гидроприводе - одна из составляющих коэффициента полезного действия гидропривода;
 Объёмный КПД двигателя внутреннего сгорания.